

Geografia 
 Stephen – città nella Contea di Marshall, in Minnesota
 Kirkby Stephen – paese della contea del Cumbria, in Inghilterra

Onomastica 
 Stephen – variante del nome proprio di persona italiano maschile Stefano

Persone 
 Leslie Stephen (1832-1904) – critico letterario, filosofo e alpinista britannico
 Liz Stephen (1987) – fondista statunitense
 Marcus Stephen (1969) – politico ed ex sollevatore nauruano
 Ninian Stephen (1923-2017) – giurista e politico australiano
 Shamar Stephen (1991) – giocatore di football americano statunitense